Sança I de Lleó, citada com a beata Sancha, reina de Lleó i reina consort de Castella, morta en 1067 i fundadora del Monestir de San Isidoro de Lleó 
 Beata Sança de Portugal i de Barcelona, filla de Sanç I de Portugal i germana de Teresa de Portugal i de Barcelona; morta el 1229 com a abadessa cistercenca de Lorvão 
 Sança Alfons de Lleó, coneguda com a beata Sancha Alfonso, filla d'Alfons IX de Lleó i Teresa Gil, morta el 1270; monja de les Monges Comanadores de Sant Jaume de Cozuelos 
 Beata Sança d'Aragó i Hongria, filla de Jaume el Conqueridor i Violant d'Hongria, morta a Jerusalem en 1275 com a monja de l'Orde de la Mercè
 Beata Sança de Mallorca, filla de Jaume II de Mallorca i reina consort de Nàpols, morta el 1345 com a monja clarissa a Palerm. Encara que no ha estat formalment beatificada, rep culte com a beata al si de la família franciscana

Vegeu també 
 Sança